Lohrisch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lohrisch (1912–1971), deutscher Politiker (NDPD)
 Hermann Lohrisch (1922–2015), deutscher Holzbildhauer
 Paul Lohrisch (* 1987), deutscher Volleyballspieler